Frederick B. Lewis jr. (1921-1994) – cestista statunitense attivo nella NBL, nella BAA e nella NBA
Frederick L. Lewis (n. 1943) – cestista statunitense attivo nella ABA e nella NBA
Fred Lewis (n. 1969) – cestista statunitense attivo nella CBA, nella USBL e in Giappone